Balthasar Gerhard Hanneken ist der Name folgender Personen:

* Balthasar Gerhard Hanneken (Geistlicher, 1641), deutscher Geistlicher, Hauptpastor der Lübecker Marienkirche
 Balthasar Gerhard Hanneken (Geistlicher, 1678), deutscher Geistlicher, Hauptpastor am Lübecker Dom